

Яковлевка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Яковлевка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Яковлевка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Яковлевка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Яковлевка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Яковлевка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Яковлевка — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Яковлевка — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Яковлівка

ru:Яковлевка